Amethi (district), een district van de Indiase staat Uttar Pradesh
 Amethi (stad), een plaats in het Indiase district Amethi
 Amethi (Lucknow), een plaats in het Indiase district Lucknow in Uttar Pradesh